Tadeusz Jarzębowski (1927–2005) – polski astronom
 Tomasz Jarzębowski (ur. 1978) – polski piłkarz